De Ronde van Romandië 2015 werd verreden tussen 28 april en 3 mei in Zwitserland. Het was de 69e editie van deze meerdaagse etappekoers. De start lag in Vallée de Joux en de finish in Lausanne. De titelverdediger was de Brit Chris Froome die deze editie derde werd, achter de verrassende winnaar Ilnoer Zakarin uit Rusland.

Deelnemende ploegen

Startlijst

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

Externe link 
 Officiële website

2015
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2015
UCI World Tour 2015